Le mot castel vient du , diminutif de castrum (camp romain fortifié). Il devient castel en occitan, équivalent du français "château". Il désigne aujourd'hui une maison à laquelle on a donné des airs de château. En normand et en picard médiévaux, le castel signifie petite caserne militaire. 

Le mot castel est utilisé comme :

Toponyme 

 Castel, ancienne commune française de la Somme, auj. intégrée à Moreuil ;
 Castel, site archéologique d'Israël ;
 Castel, qui signifie Château en Occitan, désigne aussi un village fortifié dans le Sud-Ouest et se retrouve comme préfixe dans de nombreux noms de villes : Castelmorron, , Castelsarrazin, Castelnaudary ;
 Diminutif de Castello en italien. Voir Castel Gandolfo, Castel Volturno
Castel d'Andorte, demeure située au Bouscat ;
Castel, le nom français de Kastel dans la Sarre, en Allemagne, qui fut pendant un temps une enclave appartenant au Royaume de France.

Patronyme 

 André Castel (1943-2019), footballeur français ;  
 Catherine Castel (19?-), réalisatrice française ;
 Catherine Castel (née en 1948), actrice française ;
 Claire Castel (1985-), actrice pornographique mannequin de charme française ;
 Clémence Castel (1984-), personnalité de la télévision française ;
 Colette Castel (1937-2019), actrice française ;
 Edmond Castel (1886-1947), acteur français ;
 France Castel (né en 1944), actrice et animatrice québécoise ;
 François de Castel (1886-1968), général français ;
 Gaston Castel (1886-1971), architecte français ;
 Jean Castel (1916-1999), personnalité française du monde des affaires ;
 Jean Castel (1896-19?), syndicaliste agricole français
 Jean de Castel (vers 1384-vers 1425), poète français ;
 Lou Castel (né en 1943), acteur italien ;
 Louis Bertrand Castel (1688-1757), jésuite et scientifique français ;
 Lucie Castel (née en 1987), autrice de bande dessinée ;
 Marie-Pierre Castel (né en 1948), actrice française ;
 Moshé Castel (1909-1991), peintre israélien ;
 Pierre Castel (né en 1926), homme d'affaires français ;
 Pierre-Henri Castel (né en 1963), philosophe et psychanalyste français ;
 René Richard Louis Castel (1758-1832), poète et naturaliste français ;
 Richard Castel (né en 1972), joueur puis entraîneur de rugby à XV ;
 
 Yves-Pascal Castel (1928-), prêtre catholique du diocèse de Quimper et Léon, chercheur en histoire de l'art français.

Pseudonyme 

 Bob Castel (né en 1940), pianiste accompagnateur français ;  
 Léa Castel (née en 1988), chanteuse française ;
 Robert Castel (1933-2020), acteur français.

Titre 

 Castel, jeu de société.

Autres 
 Castel, groupe agroalimentaire français de boissons ;
 Castel, marque de bière d’Afrique francophone, produite par le groupe Castel ;
 Castel, restaurant parisien ;
 Le castel, pâtisserie.

Voir aussi

Références 

Patronyme français
Abréviation